Porsche Tennis Grand Prix 2017 — 40-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Штутгарте (Германия) на кортах комплекса Porsche-Arena и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2017 году турнир прошёл с 24 по 30 апреля. Соревнование продолжало весеннюю серию грунтовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Франции.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Анжелика Кербер
 в парном разряде —  Каролин Гарсия и  Кристина Младенович

Общая информация 
Одиночный турнир собрал представительную компанию. Все первые восемь номеров посева входили в топ-10 мирового рейтинга. Возглавила посев первая ракетка мира и чемпионка двух последних розыгрышей турнира Анжелика Кербер. На этот раз немецкая теннисистка не смогла выиграть турнир и уже в первом для себя матче на стадии второго раунда проиграла Кристине Младенович. Французская теннисистка после того, как обыграла лидера мировой классификации одержала ещё две победы и добралась до финала. Её оппоненткой стала ещё одна представительница Германии Лаура Зигемунд, которая второй год подряд сыграла в решающем матче местного турнира. На этот раз Зигемунд смогла выиграть титул, обыграв Младенович в трёх сетах. В основных соревнованиях приняло участие сразу пять россиянок. Лучше остальных выступила трёхкратная чемпионка турнира в Штутгарте Мария Шарапова, которая прошла в полуфинал, в котором она уступила Младенович.

Парный турнир свёлся к финальному матчу первой и третьей пары посева. Победу смогли одержать третьи номера посева Ракель Атаво и Елена Остапенко. В финале они переиграли Абигейл Спирс и Катарину Среботник. Прошлогодние чемпионки Каролин Гарсия и Кристина Младенович не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Лаура Зигемунд обыграла  Кристину Младенович со счётом 6-1, 2-6, 7-6(5).
 Зигемунд выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Младенович сыграла 3-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Ракель Атаво /  Елена Остапенко обыграли  Абигейл Спирс /  Катарину Среботник со счётом 6–4, 6–4.
 Атаво выиграла 1-й парный титул в сезоне и 17-й за карьеру в туре ассоциации.
 Остапенко выиграла 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Porsche Tennis Grand Prix

 WTA Тур 2017 года
 Премьер-турниры WTA

 Mercedes Cup 2017

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Германия
Теннис
Апрель 2017 года
2017